Димитър Николов Троянов-Боянин е български майстор-строител, представител на Брациговската архитектурно-строителна школа.

Биография 

Димитър Боянин е роден през 1800 година в Брацигово. Той е син на първомайстора Никола Троянов преселил се в Брацигово в края на XVIII век от югозападното македонско село Слимница.

Първият мост над Марица в Пазарджик на днешното място е строен през 1794 година от брациговски строители, току-що преселили се от Костурско. През 1858 година при голямо наводнение, реката го разрушава напълно. Така се наложило мостът да бъде изграде наново. Основният строител на новия проект е Димитър Боянин. Мостът e бил с дължина от 150 м и имал 15 каменни стъпала. Мостът преживява всички следващи наводнения.

При разширяване на моста през 1964 година е открит крайъгълен камък, на който е издълбана годината на построяването, реликвата се пази в Етнографската сбирка на Регионалния исторически музей, която се помещава в къща на пазарджишкия търговец Никола Христович, строена от същия майстор през 1850 година.

През 1874 година майстор Димитър построява църквата „Св. св. Константин и Елена" в Пазарджик.

Димитър Боянин e убит при потушаването на Априлското въстание в 1876 година.

Родословие

Творчество 
Известни обекти, построени от майстор Димитър Боянин:
 Къщата на Никола Христович на ул. „Отец Паисий“ № 8 в Пазарджик, в която се помещава Етнографската сбирка на Регионалния исторически музей (1850)
 Мостът над река Марица в Татар Пазарджик (1858)
 Църквата „Св. св. Константин и Елена" в Пазарджик (1874)

Бележки 

Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български творци от Македония
По произход от Слимница
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово